Maracas se poate referi la:
Maracás, oraș din Brazilia
Maracas, instrument muzical